César Cardoso (Leiria, 10 de novembro, 1982) é um saxofonista tenor, compositor, arranjador, diretor artístico e escritor Português da área do Jazz.

Biografia 
Nasceu em 1982, em Leiria. Frequentou a Escola de Música do Orfeão de Leiria e aí concluiu o 8º grau do conservatório na classe de saxofone do Prof. Alberto Roque.

Entre 2004 e 2008 frequentou a Escola Luiz Villas-Boas (Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal), onde trabalhou com Jorge Reis e Pedro Moreira e começou a distinguir-se como músico de jazz, tendo em maio de 2008, por exemplo, sido o único representante de Portugal na European Colours Jazz Orchestra.

Em 2008 ingressou na Escola Superior de Música de Lisboa, tendo-se licenciado em Saxofone Jazz e continuado a trabalhar com Jorge Reis e Pedro Moreira.

Já tocou com outros grandes nomes do Jazz nacional e internacional, como João Moreira, Jorge Reis, Claus Nymark, Alexandre Frazão, Bernardo Moreira, Lars Arens, Afonso Pais, Nelson Cascais, João Paulo Esteves da Silva, Julian Arguëlles, Maria João, Mário Laginha, Bernardo Sassetti, Zé Eduardo, Perico Sambeat, Rosario Giuliani, Stacey Kent, Benny Golson, John Ellis, Miguel Zenón, Jason Palmer, Guillermo Klein, John Hollenbeck, Joe Lovano, Queen Esther Marrow, Kurt Elling entre outros.

É membro do grupo de dixieland Desbundixie Traditional Jazz, com o qual gravou “Kick’n Blow” (em 2007) e “Up 2 Nine” (em 2009), este último com a participação especial de Maria João na voz e de Filipe Melo ao piano.

É também membro da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, a qual lançou o disco “Dança dos Pássaros”, com músicas de António Pinho Vargas, 3 das quais com arranjos seus.

Atualmente, é também professor de Saxofone, Teoria, Combo e Big Band na Escola Luiz Villas-Boas (Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal) e Saxofone Jazz na Universidade de Évora.

Discografia

Como líder 

 Half Step (2010): disco de originais gravado com os músicos Bruno Santos (guitarra), Filipe Melo (piano), Demian Cabaud (contrabaixo) e Bruno Pedroso (bateria), tendo Pedro Moreira (saxofone tenor) como convidado especial.
 Bottom Shelf (2015): disco de originais gravado com o seu quarteto, composto pelos os músicos Bruno Santos (guitarra), Demian Cabaud (contrabaixo) e André Sousa Machado (bateria).
 Interchange (2018): disco de originais gravado com o seu quarteto - Bruno Santos (guitarra); Demian Cabaud (contrabaixo); André Sousa Machado (bateria) - e tendo Miguel Zenón (saxofone alto) como convidado especial.
 Dice of Tenors (2020): disco gravado com um Ensemble que juntou os músicos Miguel Zenón (saxofone alto), Jason Palmer (trompete), Massimo Morganti (trombone), Jeffery Davis (vibrafone), Óscar Graça (piano), Demian Cabaud (contrabaixo) e Marcos Cavaleiro (bateria). Este disco é uma homenagem aos saxofonistas tenores Hank Mobley, Benny Golson, John Coltrane, Dexter Gordon, Sonny Rollins e Joe Henderson, contendo 6 standards de Jazz celebrizados por estes e ainda 2 temas originais. Os arranjos dos standards contêm abordagens e técnicas novas, havendo a intenção de criar algo como se fosse um novo tema mas ao mesmo tempo sem perder a essência do original.

Como sideman 

 Kick’n Blow (2007) – Desbundixie Traditional Jazz 
 Up 2 Nine (2009) – Desbundixie Traditional Jazz - feat. Maria João & Filipe Melo 
 Palavra de Mulher (2012) – Sofia Vitória/Luís Figueiredo 
 Bruno Santos Ensemble (2013) – Bruno Santos 
 Lu-Pu-i-Pi-Sa-Pa (2014) – Luísa Sobral 
 Soul Dance (2015) – Cláudia Franco 
 A Dança dos Pássaros (2017) – Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal 
 Cenas de Uma Vida no Bosque (2020) – Nuno Costa 
 Dez (2021) – Orquestra Jazz de Leiria 
 Unmute (2023) - Mamute

Livros "Teoria do Jazz" 
Em setembro de 2016, lançou o livro “Teoria do Jazz”, pela Chiado Editora, o primeiro livro em Português sobre a teoria no Jazz, idealizado como manual de apoio para estudantes de Jazz, colmatando uma falha que existia no ensino de Jazz em Portugal.

Em abril de 2018, lançou o  livro “Teoria do Jazz – Exercícios”, também pela Chiado Editora, que é a concretização do primeiro volume num manual de exercícios práticos em português.

Orquestra Jazz de Leiria (OJL) 
É mentor fundador e diretor artístico da Orquestra Jazz de Leiria, a qual junta a comunidade jazzística de Leiria, tendo já realizado vários concertos com convidados, dos quais se destacam Vânia Fernandes, David Fonseca, Maria João, Herman José, Luísa Sobral, Áurea, Tiago Bettencourt, Pedro Abrunhosa, Ana Bacalhau, Camané, Sara Tavares, António Zambujo, Jorge Palma, Simone de Oliveira, Miguel Araújo, Salvador Sobral, Carminho, Gisela João e Kurt Elling. Em dezembro de 2021, em comemoração dos seus dez anos de carreira, a OJL lançou o seu primeiro disco, "Dez", que junta 14 destes convidados e que teve o selo da Sony Music.

Prémios e Nomeações 
O seu álbum “Interchange” foi alvo de uma 4-star review pela revista Downbeat.

Foi o vencedor da 1ª edição do Prémio Internacional de Composição para Clarinete e Big Band de Loures, atribuído pela Câmara Municipal de Loures, com a peça Groovid. A peça irá ser estreada na 1ª edição do Festival LouresJazz, organizado pela Câmara Municipal de Loures e pela Clave na Mão, pela Big Band do Hot Clube de Portugal, com António Saiote como solista.

O seu álbum "Dice of Tenors" foi nomeado para o prémio de "Melhor Álbum de Jazz" na 3ª edição dos PLAY - Prémios da Música Portuguesa.

Tornou-se em 2023 um artista Henri SELMER Paris, o primeiro Artista Selmer Português na área do saxofone jazz.

Ligações externas 
Página de César Cardoso

Referências 

Saxofonistas de Portugal
Saxofonistas de jazz